Egnatiella är ett släkte av insekter. Egnatiella ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräshoppor
Egnatiella